Франти́шек Кова́ржик (; ) — чешский арахнолог, специалист по скорпионам Старого Света,— Африки, Азии (особенно Ближнего Востока).

Некоторые таксоны автора

Таксоны названные в честь автора 
Selenocosmia kovariki (Schmidt et Krause, 1995) . Syn.: Selenopelma kovariki Schmidt, 1995 .

Примечание

Ссылки 
Домашняя страница 
Библиография 

Зоологи по алфавиту
Зоологи Чехии
Арахнологи Чехии